Ugello – componente del carburatore
 Ugello di scarico – componente dei motori a reazione
 Ugello spruzzatore – dispositivo che divide un liquido in gocce
 Ugello erogatore – componente del motore
 Ugello de Laval o ugello di scarico supersonico
 Ugello Kort – anello che circonda un'elica marina
 Ugelli – parte degli atomizzatori agricoli
 Ugello – parte terminale e convergente di un condotto